Palaeoaphrodite raetica är en ringmaskart som beskrevs av Alessandrello och Teruzzi 1987. Palaeoaphrodite raetica ingår i släktet Palaeoaphrodite, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
raetica